Cusson est une ancienne commune du département de la Loire, intégrée à Saint-Nizier-de-Fornas.

Patronyme 

 Gabriel Cusson (1903-1972), compositeur québécois ;
 Mario Cusson (1961-1996), boxeur québécois ;
 Maurice Cusson (né en 1942), criminologue, professeur et écrivain canadien ;
 Michel Cusson (né en 1957), compositeur et musicien québécois ;
Alexandre Cusson (né en 1968), homme politique québécois

Voir aussi 
 Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, une commune française de la Loire.
 Sheila Cussons (1922-2004), poétesse et traductrice sud-africaine.

Ancienne commune dans la Loire